Декалоги — серия книг по мотивам телесериала «Доктор Кто», изданная в 1994—1997 годах издательством Virgin Publishing. Серия состояла из пяти книг, в каждой из которых было по десять рассказов разных авторов. В первых трёх книгах основными персонажами были первые семь воплощений Доктора, его спутники, Мастер. Затем, из-за изменений в условии лицензирования со стороны BBC, четвёртая и пятая книга были посвящены приключениям персонажей, права на которых не принадлежали BBC, но действия происходили во вселенной «Доктор Кто». После этого BBC начали выпускать собственную Доктор Кто фантастику, в том числе рассказы под названием Небольшие Путешествия.

Книги

Декалог 1: Загадка 
Декалог 1: Загадка — 17 марта 1994, под редакцией Марка Стаммерса и Стивена Джеймса Уокера. В нём содержатся следующие рассказы:

Девять рассказов являются фрагментами, вставленными в рассказ «Воспроизведение». Для рассказа «Воспроизведение». Важно читать книгу по порядку, но остальные рассказы самодостаточны.

Декалог 2: Утраченная Недвижимость 
Следующей частью был Декалог 2: Утраченная Недвижимость (Virgin Publishing, 20 июля 1995), снова редактируемая Марком Стаммерсом и Стивеном Джеймсом Уокером. Все рассказы самодостаточны, но их объединяет общая тема: все они, так или иначе, связаны с недвижимостью, которой владел Доктор.

Декалог 3: Последствия 
Следующей частью был Декалог 3: Последствия — 18 июля 1996, под редакцией Энди Лейна и Джастина Ричардса.
Рассказы вполне самодостаточны, но, тем не менее, связаны друг с другом причинно-следственными связями.

Декалог 4: Ре-Генерации 
Следующей частью был Декалог 4: Ре-Генерации — 15 мая 1997, под редакцией Энди Лейна и Джастина Ричардса.

Декалог 5: Чудеса 
Окончательная Декалог коллекция называлась Декалог 5: Чудеса (Virgin Publishing, 18 сентября 1997 года), и редактировалось Полом Леонардом и Джимом Мортимором. Коллекция содержит следующие рассказы:

Книги по мотивам «Доктора Кто»